Île du Large bezeichnet verschiedene Inseln:

 eine der beiden Îles Saint-Marcouf vor der französischen Küste
 Île du Large (Dschibuti)